Wimmelbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wimmelbach (Hausen), Ortsteil der Gemeinde Hausen, Landkreis Forchheim, Bayern
 Wimmelbach (Obernzenn), Ortsteil des Marktes Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Gewässer:
 Wimmelbach (Hirtenbach), linker Zufluss des Hirtenbachs (zum Main-Donau-Kanal) in Hausen, Landkreis Forchheim, Bayern
 Wimmelbach (Zenn), rechter Zufluss der Zenn bei Unteraltenbernheim, Markt Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern